Кастельфольит-дель-Бош ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бажес. Занимает площадь 58,90 км². Население — 410 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Барселоны